En grammaire, le mot « démonstratif » peut désigner:
 un pronom démonstratif
 un adjectif démonstratif